Haiduk, Hayduk oder Heyduk ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heyduk (1835–1923), tschechischer Dichter
 Alfons Hayduk (1900–1972), deutscher Lehrer und Autor
 Irena Haiduk (* 1982), serbische Performancekünstlerin
 Manfred Haiduk (* 1929), deutscher Literaturwissenschaftler
 Peter Hayduk (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Stacy Haiduk (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Haiducii (* 1977), rumänische Sängerin
 Heiducken, Bezeichnung für meist bandenmäßig organisierte Gesetzlose in Südosteuropa zur Zeit der türkischen Herrschaft
 Gaiduk
 Haiduc
 Haiduck
 Hajduk
 Heiduk
 Hayduck
 Heyduck
 Heuduck
 Haidu
 Hajdu